Marco Fúlvio Flaco (cônsul em 264 a.C.), cônsul romano em 264 a.C..
 Marco Fúlvio Flaco (cônsul em 125 a.C.), cônsul romano em 125 a.C..
 Marco Fúlvio Bambálio, senador romano e filho do anterior.

 
Desambiguações de antropônimos